Hospital Records — независимый лейбл звукозаписи, расположенный в Южном Лондоне, в первую очередь ориентированный на выпуск музыки в жанре драм-н-бейс. Основан в 1996 году Тони Колманом () и Крисом Госсом, за последние годы стал одним из самых известных лейблов в танцевальной музыке Великобритании. Лейбл является пристанищем для таких артистов, как High Contrast, Netsky, London Elektricity, Danny Byrd, Mistabishi, Logistics, Nu:Tone и S.P.Y, заодно выпуская треки множества других музыкантов жанра DnB. Также в своей штаб-квартире в Форест Хилл, Южный Лондон, команда Hospital создала дочерний лейбл с более экспериментальным уклоном — Med School (закрыт в 2019), а так же музыкальное издательство «Songs In The Key Of Knife» и мировой ивент-бренд «Hospitality».

В декабре 2011 Hospital Records выиграл в номинации Best Label на Drum and Bass Arena Awards.

Эксклюзивные артисты лейбла 
 Camo & Krooked
 Danny Byrd
 Fred V & Grafix
 Hugh Hardie
 Krakota
 Logistics
 London Elektricity
 Lynx
 Makoto
 Maduk
 Metrik
 Degs
 Nu:Tone
 Reso
 S.P.Y
 Urbandawn

Med School Music 
 Anile
 Bop
 Etherwood
 Frederick Robinson
 Keeno
 Lung
 Rawtekk
 Royalston
 Sunchase
 The Erised
 Unquote
 Whiney

Другие артисты лейбла 
 Arthur Doul
 Audiomontage
 Child Support
 Dagga
 Delta
 Espen Horne
 Grand Unified
 High Contrast
 Klute
 Konsta aka Muffler
 Landslide
 Marcus Intalex & ST Files
 Mistabishi
 Netsky
 Phuturistix
 Q-Project
 Radar
 SKC
 Syncopix

Альбомы 

 2015 : Various Artists - Hospitality 2015
 2015 : Reso - Ricochet
 2015 : Various Artists - Fast Soul Music
 2015 : Lynx - I Am Lynx
 2015 : Electrosoul System - Flawless
 2015 : Various Artists - Hospital Mixtape: Fred V & Grafix
 2015 : Anile - Perspective
 2014 : Fred V & Grafix — Unrecognisable
 2014 : Nu:Tone — Future History
 2014 : Metrik — Universal Language
 2014 : Logistics — Polyphony
 2014 : Keeno — Life Cycle
 2014 : Various Artists — Hospital Mixtape: Etherwood
 2014 : S.P.Y — Back to Basics Chapter One
 2014 : Fred V & Grafix — Recognise
 2014 : Royalston — OCD
 2014 : Various Artists — We Are 18
 2013 : Etherwood — Etherwood
 2013 : Camo & Krooked — Zeitgeist
 2013 : Lung — Wait Less Suspense
 2013 : Rawtekk — Sprouted And Formed
 2013 : Danny Byrd — Golden Ticket
 2012 : Various Artists — Sick Music 3
 2012 : S.P.Y — What The Future Holds
 2012 : Netsky — 2
 2012 : High Contrast — The Agony & The Ecstasy
 2011 : Camo & Krooked — Cross The Line
 2011 : London Elektricity — Yikes! Remixes!!
 2011 : London Elektricity — Yikes!
 2011 : Nu:Tone — Words & Pictures
 2010 : Danny Byrd — Rave Digger
 2010 : Netsky — Netsky
 2010 : Various Artists — Sick Music 2
 2009 : Various Artists — Future Sound of Russia
 2009 : Logistics — Crash, Bang, Wallop!
 2009 : Various Artists — Sick Music
 2009 : High Contrast — Confidential
 2009 : Mistabishi — Drop
 2008 : London Elektricity — Syncopated City
 2008 : Danny Byrd — Supersized
 2008 : Logistics — Reality Checkpoint
 2007 : High Contrast- Tough Guys Don't Dance
 2007 : Nu:Tone — Back of Beyond
 2007 : Various Artists — Weapons Of Mass Creation - Volume 3
 2006 : Logistics — Now More Than Ever
 2006 : Q-Project — Renaisance Man
 2006 : Cyantific — Ghetto Blaster
 2005 : London Elektricity — Power Ballads
 2005 : Various Artists — Weapons Of Mass Creation - Volume 2
 2005 : Nu:Tone — Brave Nu World
 2004 : High Contrast — High Society
 2003 : Various Artists — Weapons Of Mass Creation - Volume 1
 2003 : Phuturistix — Feel It Out
 2003 : Various Artists — Out Patients - Volume 3
 2003 : London Elektricity — Billion Dollar Gravy
 2003 : Various Artists — Plastic Surgery - Volume 4
 2002 : Various Artists — Plastic Surgery - Volume 3
 2002 : High Contrast — True Colours
 2001 : Various Artists — Out Patients - Volume 2
 2001 : Various Artists — Plastic Surgery - Volume 2
 2000 : Landslide — Drum + Bossa
 2000 : Various Artists — Out Patients - Volume 1
 1999 : London Elektricity — Pull the Plug

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Med School Official Website
 

Лейблы звукозаписи Великобритании
Лейблы звукозаписи, основанные в 1996 году